Brodhun ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Brodhun (1860–1938), deutscher Physiker
 Paul Brodhun (1865–?), deutscher Schriftsteller
 Hans-Peter Brodhun (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Rüdiger Brodhun (* 1951), deutscher Jurist